Соревнования в прыжках в длину у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2011 года прошли 1 и 2 сентября.

Призёры

Финал 

SB — лучший результат в сезоне, DNS — не соревновалась.

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2011